Typ kan avse:

 Typ (tryckeri) – enskilda stycken med spegelvända teckenavgjutningar inom tryckeribranschen
 Typ (biologi) – ett begrepp inom taxonomi
 Typ (modellteori) – inom modellteorin den i ett visst språk bästa beskrivningen av ett visst element
 Typ 1-diabetes – en form av sjukdomen diabetes
 Typ 2-diabetes – en form av sjukdomen diabetes
 Typ 10 – en japansk huvudstridsvagn 
 Typ 90 – en japansk huvudstridsvagn